7-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 17 по 21 мая 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал норвежский велогонщик Эдвальд Боассон Хаген из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 21 команда: 5 команд категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных и 6 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 125 гонщиков. До финиша доехали 107 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 904,5 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2017 году
Май 2017 года